Budíkov může být:

místopisné jméno
 Budíkov – obec u Humpolce v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina
 Budíkov (Všelibice) – část obce Všelibice v okrese Liberec

jiný význam
 Studio Budíkov – soukromá firma PhDr. Martina Kratochvíla, soukromé nahrávací studio v Mnichovicích

Podobné výrazy 
 budík (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno